Сан Хосе Охо де Агва има више значења:

 Сан Хосе Охо де Агва (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Охо де Агва (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Охо де Агва (Сан Хуан Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику